LOD (Aspe), de recherche-afdeling van de politie in de boeken van Pieter Aspe
Lod, een plaats in Israël
LOD muziektheater, een Gents productiehuis voor opera en muziektheater
L.O.D., Linked Open Data
Lod. Lavki, schrijver
LOD (chemie), chemische detectielimiet